Urbanczyk oder Urbańczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk (* 1987), polnische Schwimmsportlerin

 Edith Urbanczyk (20. Jhd.), Professorin für Gesang an der Münchner Hochschule für Musik und Theater
 Elżbieta Urbańczyk (* 1971), polnische Kanutin
 Janusz Urbańczyk (* 1967), polnischer römisch-katholischer Geistlicher und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Klaus Urbanczyk (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Lothar Urbanczyk (1903–1986), deutscher Politiker (SPD)
 Stanisław Urbańczyk (1909–2001), polnischer Philologe